Доронкин — хутор в Питерском районе Саратовской области России. Входит в состав сельского поселения Питерское муниципальное образование. Проживают казахи, чеченцы .

География 
Находится на юге Левобережья, на окраине Прикаспийской низменности, на расстоянии примерно 10 километров по прямой на запад от районного центра села Питерка. 

Климат засушливый, резко континентальный.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
казахи составляли 47 %, чеченцы 29 % из 73 чел..

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Питерского района